Georg Wittrock henviser til:

 Georg Wittrock (arkitekt) (1843–1911) – dansk arkitekt (Georg Johan Simon Wittrock)
 Georg Wittrock (historiker) (1876–1957) – svensk historiker (Georg Johan Veit Wittrock)